Dia da Liberdade pode se referir a:

Na África do Sul:
 Dia da Liberdade, Feriado secular : As primeiras eleições livres tiveram lugar em 1994. Sul-africanos de todas as raças foram autorizados a determinar o futuro da sua democracia. Nelson Mandela foi eleito presidente. 
 Em Portugal
 Revolução dos Cravos, em referência ao dia 25 de abril de 1974.

 No Brasil
 Dia da Liberdade, em referência ao dia 12 de novembro de 1746, batismo de Joaquim José da Silva Xavier.

Desambiguações de datas